Ардіті () — прізвище. Відомі носії:
 Луїджі Ардіті — італійський диригент і композитор
 П'єр Ардіті — французький актор

Див. також 
 Ардіті — італійські штурмові загони часів Першої світової війни